Le HNLMS Dolfijn (en néerlandais : Hr.Ms. ou Zr.Ms. Dolfijn) peut se référer aux navires suivants de la Marine royale néerlandaise:
 , un sous-marin ex-
 , un sous-marin ex-
 , un sous-marin de la classe Dolfijn
  (S808), un sous-marin de la classe Walrus

Notes 

Dolfijn